Burton Town FC (celým názvem: Burton Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Burton-on-Trent v nemetropolitním hrabství Staffordshire. V roce 1921 byl pod jménem Burton All Saints FC přihlášen do Birmingham & District League. V roce 1924 byl klubový název změněn na Burton Town FC.

Poslední klubová činnost byla zaznamenána v roce 1940 v průběhu druhé světové války. Po ukončení války ovšem nebyl nikdy obnoven. V roce 1950 byl ve městě založen klub Burton Albion.

Historické názvy 

Zdroj: 

 19?? – Burton All Saints FC (Burton All Saints Football Club)
 1924 – Burton Town FC (Burton Town Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1931/32

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1921–1935: Birmingham & District League
 1935–1939: Midland Football League
 1939–1940: Birmingham & District League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Staffordshire